Erasmus MC, een academisch ziekenhuis in Rotterdam
 Sint-Erasmusziekenhuis, een ziekenhuis in Antwerpen
 Erasmusziekenhuis in Anderlecht, Brussel